Onderdistrict in Indonesië
 Nguter (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Nguter (Nguter), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Nguter (Pasirian), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java